Anglicaanse Gemeenschap
 Anglicaanse Kathedraal van Liverpool
 Anglicaanse Kerk
 Anglicaanse Kerk van Australië
 Anglicaanse Kerk van Canada
 Anglicaanse Kerk van Oeganda
 Anglicaanse kerk in Hongkong

Zie ook 
 Anglicanisme